Alto-Falante é o quarto álbum de estúdio de Alexandre Pires lançado em 2004.

As faixas "Coisa do Destino" e "Ao Sentir o Amor" foram destaques nas rádios.

A faixa "Ao Sentir o Amor" é uma versão da canção "On the Wings of Love" de Jeffrey Osborne.

Faixas 

Álbuns de pagode
Álbuns de Alexandre Pires
Álbuns de 2004
Álbuns em língua portuguesa